

Cinema 
 La tregua – film del 1974 diretto da Sergio Renán, basato sull'omonimo romanzo di Mario Benedetti
 La tregua – film del 1997 diretto da Francesco Rosi, basato sull'omonimo romanzo di Primo Levi

Letteratura 
 La tregua – romanzo di Mario Benedetti del 1960
 La tregua – romanzo di Primo Levi del 1963

Televisione 
 La tregua (Cease Fire) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise
 La tregua – serie televisiva belga

Pagine correlate 
Tregua (disambigua)